Schloss Weissenstein kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Schloß Weißenstein, slott, Bayern, Oberfranken,

Österrike 

 Schloss Weißenstein, slott, Tyrolen, Politischer Bezirk Lienz, 

Robotskapade Österrikeförgreningar